У березні 1946 року Черчілль під час промови в місті Фултоні заявив, що західним країнам загрожує небезпека нової світової війни і причиною цієї загрози є СРСР і міжнародний комуністичний рух. Черчілль закликав до проведення щодо СРСР твердої політики, загрожував йому застосуванням американської атомної зброї та наполягав на необхідності створення оборонного союзу західних держав, спроможного протидіяти комуністичним загрозам.

Створення НАТО 4 квітня 1949 року викликало велике обурення у радянського уряду. 25 серпня 1952 року відбулись переговори Сталіна з послом Франції Луі Жоксом. Посол Франції запевняв Сталіна, що Президент Шарль де Голль розглядає альянс як виключно мирний союз, який не суперечить статуту ООН. Сталін сміючись запитав у Вишинського «чому б СРСР в такому випадку не приєднатися до нього (НАТО)».

На початку 1954 року в Берліні відбулись переговори Міністрів іноземних справ США, Великої Британії, Франції та СРСР, в ході яких обговорювалася проблема колективної безпеки в Європі. 31 березня радянське керівництво запропонувало прийняти СРСР в НАТО. Також бажання приєднатися до НАТО було висловлено УРСР та БРСР. Крім того Москва запропонувала заключити договір про колективну безпеку Європи з участю США. Президент США звернувся до радянського керівництва сказавши, «що вони готові до цього, але чи готовий Радянський Союз?». Хрущов, який кілька років тому сказав країнам НАТО, що вони їх знищать, тепер заявив, що вони готові розглянути питання про участь СРСР у Північноатлантичному договорі. 7 травня 1954 року США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою.

Варшавський договір 

14 травня 1955 року Албанія, Болгарія, Чехословаччина, Східна Німеччина, Угорщина, Румунія та Польща підписують Варшавський договір, як протидію НАТО. В радянській пропаганді НАТО було проголошено агресивним блоком.

Остання спроба 
1983 року європейські журналісти передавали, що нібито генсек Андропов на Політбюро заявив, що Радянському Союзу треба вступати в НАТО. Це було пов'язано в першу чергу з погіршенням стосунків з Китаєм, який надавав допомогу афганській опозиції і зближувався зі США. Але після того як радянським винищувачем було збито над Сахаліном південнокорейський пасажирський літак «Боїнг 747» про вступ СРСР до НАТО мова більше не йшла.

Примітки 

 НАТО і ОВД 
 «Варшавський договір: причини і наслідки»
 Как СССР вступал в НАТО  

Міжнародні відносини НАТО
Зовнішня політика СРСР